Kurt Armbruster – calciatore svizzero
 Johann Michael Armbruster – giornalista e scrittore tedesco
 Nathalie Armbruster – combinatista nordica tedesca
 Peter Armbruster – fisico tedesco